Хитцендорф () — ярмарочная община в Австрии, в федеральной земле Штирия. Входит в состав округа Грац-Умгебунг.

Население составляет 7012 человека (на 2016 года). Занимает площадь 48.88 км². Официальный код  —  60665.

Население в границах с 1 января 2015 г. 

Quelle: Statistik Austria

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Simone Schmiedtbauer (АНП) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей общины () состоит из 25 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии